Даньково — название населённых пунктов в России:
 Даньково — деревня в Щучанском районе Курганской области.
 Даньково — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Даньково — село в Касимовском районе Рязанской области.
 Даньково — деревня в Починковском районе Смоленской области.